Collegio elettorale di Corpi Santi di Milano I – collegio elettorale del Regno di Sardegna
Collegio elettorale di Corpi Santi di Milano II – collegio elettorale del Regno di Sardegna